Direct Hits – raccolta dei The Who del 1968
 Direct Hits – raccolta dei The Killers del 2013